Serena Williams era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Justine Henin 6–4, 3–6, 6–2.

Teste di serie
Note: Yanina Wickmayer, avrebbe dovuto essere la 16ª testa di serie, ma ha dovuto affrontare le qualificazioni e non sarà compresa tra le teste di serie.

 Serena Williams (campionessa)
 Dinara Safina (quarto turno)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Caroline Wozniacki (quarto turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (quarto turno)
 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Samantha Stosur (quarto turno)
 Marija Šarapova (primo turno)
 Kim Clijsters (terzo turno)
 Li Na (semifinali)

 Francesca Schiavone (quarto turno) 
 Virginie Razzano (primo turno) 
 Nadia Petrova (quarti di finale) 
 Ana Ivanović (secondo turno) 
 Sabine Lisicki (secondo turno) 
 Daniela Hantuchová (terzo turno) 
 Dominika Cibulková (primo turno) 
 María José Martínez Sánchez (secondo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
 Aravane Rezaï (secondo turno) 
 Alisa Klejbanova (terzo turno) 
 Elena Vesnina (primo turno) 
 Shahar Peer (terzo turno) 
 Kateryna Bondarenko (secondo turno) 
 Al'ona Bondarenko (quarto turno) 
 Carla Suárez Navarro (terzo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Stéphanie Cohen-Aloro
  Casey Dellacqua
  Jarmila Groth
  Justine Henin
  Sesil Karatančeva
  Alicia Molik
  Olivia Rogowska
  Coco Vandeweghe

Giocatrici che sono passate dalle qualificazioni 
  Sofia Arvidsson
  Juliana Fedak
  Han Xinyun
  Angelique Kerber
  Zuzana Kučová
  Regina Kulikova
  Yvonne Meusburger
  Shenay Perry
  Valérie Tétreault
  Renata Voráčová
  Yanina Wickmayer
  Kathrin Wörle

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 
 

Australian Open 2010